Het ATP-toernooi van Estoril 2015 (met de officiële naam The Millennium Estoril Open) werd gespeeld van 27 april tot en met 3 mei 2015. Er werd gespeeld op de outdoor gravelbanen van Clube de Ténis do Estoril in de Portugese stad Estoril.

Het enkelspel werd gewonnen door Richard Gasquet. Hij versloeg in de finale Nick Kyrgios met 6-3 en 6-2. Het dubbelspel werd gewonnen door Treat Huey en Scott Lipsky. Zij versloegen in de finale Marc López en David Marrero met 6-1 en 6-4.

Het toernooi van 2015 trok 31.192 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
  Officiële website
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

Estoril
2012